est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide chromotropique ou acide 4,5-dihydroxy-2,7-naphtalènedisulfonique, numéro CAS 
  acide 3,6-dihydroxy-2,7-naphtalènedisulfonique, numéro CAS